Personen
 Christian Gotthilf Salzmann (1744-1811), Duitse geestelijke
 Ralf Salzmann (1955-), Duits atleet
 Rolf Werner Salzmann (1942), Zwitsers componist en dirigent
 Werner Salzmann (1962-), Zwitsers politicus

Zwitserse achternaam